El término Krásnoye (en moldavo: Crasnoe ) puede referirse a:

Localidades

Para su equivalente en bielorruso, véase Krásnaye (desambiguación) (Краснае).

  Transnistria 

 Crasnoe, ciudad de Transnistria.
 Crasnoe (Grigoriopol), pueblo del raión de Grigoriopol, en Transnistria.

  

Krásnoye, localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Krásnoye, localidad del raión de Pínega del óblast de Arcángel, en Rusia.
Krásnoye, localidad del raión de Plesetsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Krásnoye, localidad del raión Primorski del óblast de Arcángel, en Rusia.
Krásnoye-2, localidad del raión de Alekséyevka del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krásnoye (Bélgorod), localidad del raión de Bélgorod del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krásnoye (Krásnoye, Bélgorod), localidad del raión de Krásnoye del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krásnoye (Prójorovka, Bélgorod), localidad del raión de Prójorovka del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krásnoye (Shebékino, Bélgorod), localidad del raión de Shebékino del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krásnoye (Yakovlevski, Bélgorod), localidad del raión Yakovlevski del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Krásnoye (Brásovo, Briansk), localidad del raión de Brásovo del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye (Výgonichi, Briansk), localidad del raión de Výgonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye (Klímovo, Briansk), localidad del raión de Klímovo del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye (Krásnaya Gorá, Briansk), localidad del raión de Krásnaya Gorá del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye (Surazh, Briansk), localidad del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye (Trubchevsk, Briansk), localidad del raión de Trubchevsk del óblast de Briansk, en Rusia.
Krásnoye (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Krásnoye (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Krásnoye (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Krásnoye (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Krásnoye (Jvastovichi, Kaluga), localidad del raión de Jvastovichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
Krásnoye (Sujínichi, Kaluga), localidad del raión de Sujínichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
Krásnoye (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Krásnoye (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Krásnoye (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnoye (Krasnoselskoye, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Krásnoye del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnoye (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnoye (Dankov, Lípetsk), localidad del raión de Dankov del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krásnoye (Dolgorúkovo, Lípetsk), localidad del raión de Dolgorúkovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krásnoye (Lípetsk), localidad del raión de Lípetsk del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krásnoye (Krásnoye, Lípetsk), localidad del raión de Krásnoye del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krásnoye (Usman, Lípetsk), localidad del raión de Usman del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krásnoye (Domodédovo, Moscú), localidad del ókrug urbano de Domodédovo del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnoye (derevnia, Dórojovo, Oréjovo-Zúyevo, Moscú), localidad (derevnia) del municipio de Dórojovo del raión de Oréjovo-Zúyevo del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnoye (seló, Dórojovo, Oréjovo-Zúyevo, Moscú), localidad (seló) del municipio de Dórojovo del raión de Oréjovo-Zúyevo del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnoye (seló, Krásnaya Pajrá, Podolsk, Moscú), localidad (seló) del municipio de Krásnaya Pajrá del raión de Podolsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnoye (posiólok, Krásnaya Pajrá, Podolsk, Moscú), localidad (posiólok) del municipio de Krásnaya Pajrá del raión de Podolsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnoye (Serebrianye Prudý, Moscú), localidad del raión de Serébrianye Prudý del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnoye (Nenetsia), localidad del distrito autónomo de Nenetsia, en Rusia.
Krásnoye (Arzamás, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Arzamás del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Krásnoye (Voskresénskoye, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Voskresénskoye del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Krásnoye (Séchenovo, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Séchenovo del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Krásnoye (Sosnóvskoye, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Sosnóvskoye del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Krásnoye (Málaya Víshera, Nóvgorod), localidad del raión de Málaya Víshera del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Krásnoye (Mariovo, Nóvgorod), localidad del raión de Mariovo del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Krásnoye (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Krásnoye (Zálegoshch, Oriol), localidad del raión de Zálegoshch del óblast de Oriol, en Rusia.
Krásnoye (Kolpny, Oriol), localidad del raión de Kolpny del óblast de Oriol, en Rusia.
Krásnoye (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Krásnoye (Krásnovskoye, Mijáilov, Riazán), localidad del municipio Krasnovskoye del raión de Mijáilov del óblast de Riazán, en Rusia.
Krásnoye (Zhmurovskoye, Mijáilov, Riazán), localidad del municipio de Zhmurovo del raión de Mijáilov del óblast de Riazán, en Rusia.
Krásnoye (Pronsk, Riazán), localidad del raión de Pronsk del óblast de Riazán, en Rusia.
Krásnoye (Salozhok, Riazán), localidad del raión de Salozhok del óblast de Riazán, en Rusia.
Krásnoye (Jislávichi, Smolensk), localidad del raión de Jislávichi del óblast de Smolensk, en Rusia.
Krásnoye (Krasni, Smolensk), localidad del raión de Krasni del óblast de Smolensk, en Rusia.
Krásnoye (Urgá, Smolensk), localidad del raión de Urgá del óblast de Smolensk, en Rusia.
Krásnoye (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Krásnoye (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.
Krásnoye (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Krásnoye (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Krásnoye (Andrónovskoye, Kadui, Vólogda), localidad del municipio de Andrçonovo del raión de Kadui del óblast de Vólogda, en Rusia.
Krásnoye (Nikólskoye , Kadui, Vólogda), localidad del municipio de Andrçonovo del raión de Kadui del óblast de Vólogda, en Rusia.
Krásnoye (Bobrov, Vorónezh), localidad del raión de Bobrov del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Krásnoye (Novojopiorsk, Vorónezh), localidad del raión de Novojopiorsk del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Krásnoye (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.

  Para su equivalente en ucraniano, véase Krasne (desambiguación) (Красне).

Lagos 

 Lago Krásnoye (Chukotka), lago del distrito autónomo de Chukotka, en Rusia.
 Lago Krásnoye (Ivánovo), lago del óblast de Ivánovo, en Rusia.
 Lago Krásnoye (Jakasia), lago de la república de Jakasia, en Rusia.
 Lago Krásnoye (Kaliningrado), lago del óblast de Kaliningrado, en Rusia y el voivodato de Varmia y Masuria, en Polonia.
 Lago Krásnoye (Leningrado), lago del óblast de Leningrado, en Rusia.
 Lago Krásnoye (Múrmansk), lago del óblast de Múrmansk, en Rusia.